Hell On Earth part III è il quinto video, prodotto nel 2003, della band epic metal/heavy metal Manowar. Esso è stato pubblicato sotto forma di doppio DVD.

DVD 1: Hell On Earth III
  
Introduction
Brazil
France
Spain
Czech Republic
Holland
Fighting the world
Austria
Switzerland
Sweden Part 1
Portugal
Heart of steel
Evil Eclipse
Germany
Belgium
Greece
Italy
Kings of metal
Duel Of The Titans
Hail and kill
Nessun dorma
Return of the warlord
Monsters Of The Millennium
Denmark
Sweden Part 2
Gates of Valhalla
Finland
Estonia
Russia
Brothers Of Metal & Sisters Of Steel
Credits

Bonus:

Black wind, fire and steel
Herz aus stahl
March for revenge
Wheels of fire
Alexander The Great
France
Moments In Time
Friends
Moments Of Truth
Nessun dorma
The Story
Wildlife

DVD 2: Live In Germany - The Ringfest

Introduction
Manowar
Kings of metal
Eric's Speech
Herz aus stahl
Evil Eclipse
Warriors of the world united
Kill with power
House of death
Joey's Speech
Black wind, fire and steel
The crown and the ring

Video Collection:

Gloves of metal
Blow your speakers
Metal warriors - live
Return of the warlord
Courage - live
Warriors of the world united
I believe
Gloves of metal - special edition
Secret of steel

Bonus:

The Making Of Gloves of metal
The Making Of Gloves of metal- special edition
The Making Of Blow your speakers
The Making Of Return of the warlord
Fire, Ice And Gasoline (The Making Of Warriors of the world united)
The Making Of I believe
The Warrior's prayer
Ringfest Documentary